Jan Borysewicz (1913–1945) – porucznik Armii Krajowej
 Jan Borysewicz (ur. 1955) – wokalista, gitarzysta, producent muzyczny, autor piosenek